Сутон може бити:

 Сумрак, део дана
 Сутон (опера)
 Сутон (филм), југословенски филм из 1982.
 Сутон (ТВ филм), југословенски филм из 1957.